Borgofranco puede referirse a:
 Borgofranco d'Ivrea, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia.
 Borgofranco sul Po, localidad y comuna de la provincia de Mantua, región de Lombardía, Italia.